Sellanes ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Eiraldi Sellanes (* 1991), uruguayischer Fußballspieler, siehe Alberto Eiraldi
 Fernando Sellanes (Fernando Damián Sellanes Lens; * 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Juan Pablo Péndola Sellanes (* 1980), uruguayischer Fußballspieler, siehe Juan Péndola
 Sebastián Sellanes (Sebastián Daniel Sellanes Averbene; * 1992), uruguayischer Fußballspieler